Junga może dotyczyć: 
 Junga – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 junga – chłopiec okrętowy, młody człowiek przysposabiający się do zawodu marynarza, początkujący żeglarz